Altreich (Nederlands: Oude Rijk) was een Duitse term die door de geallieerden werd gebruikt om de grenzen van het Derde Rijk van 1937 aan te geven. Deze momentopname werd na de Tweede Wereldoorlog als principe toegepast om het verslagen Duitsland te definiëren.

Tot het Altreich behoorde ook Saarland, door de nazi's in 1935 bezet en Westmark genoemd. Sudetenland werd niet tot het Altreich gerekend, evenmin als de vrije stad Danzig en Oostenrijk. Deze gebieden werden pas ná 1937 als rijksgouw aan het Duitse rijk toegevoegd.

Na de oorlog werd Saarland tot Duits grondgebied gerekend, omdat het deel uitmaakte van het Altreich. De gebieden die géén deel uitmaakten van het Altreich, werden na de oorlog als niet-Duits grondgebied gezien.

Nazi-Duitsland